

Cinema
 Rita – cortometraggio del 2009

Geografia
 Rita – distretto della Costa Rica nel cantone di Pococí

Musica
 Rita, ou Le mari battu – opera di Gaetano Donizetti del 1841
 Rita – canzone cantata da Roy Orbison
 Rita – canzone cantata da Massimo Ranieri
 Rita – album di Rita Pavone del 1969

Onomastica
 Rita – nome proprio di persona italiano femminile

Televisione
 Rita – serie televisiva danese del 2012